

Красен () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Красен () — село в Русенській області. Входить до складу общини Іваново.